Fressen steht für:

 die Nahrungsaufnahme von Tieren, siehe Ernährung #Tiere
 Fressen (Technik), wiederholtes lokales Verschweißen und Trennen zweier Gleitpartner
 regional das Tierfutter

Siehe auch:
 Das große Fressen
 Ein Fressen für Django
 Ein Fressen für die Geier
 Fraß